Piotr Czerwiński (generał)
 Piotr Czerwiński (kontrabasista)
 Piotr Czerwiński (pisarz)